Кабакова — женская форма русской фамилии .
 Кабакова, Лариса Викторовна (род. 1953) — советская гребчиха на байдарках. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Кабакова, Татьяна Степановна (в девичестве Шали́мова; 1926—2019) — звеньевая виноградарского совхоза «Ново-Кубанский», Герой Социалистического Труда. 
 Кабакова — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Алапаевское.